Наваринка — посёлок в Агаповском районе Челябинской области России. Входит в состав Первомайского сельского поселения.

География 
Расположен в юго-западной части района, на берегу реки Гумбейка.

Уличная сеть 
 Административная улица
 Береговая улица
 Новая улица
 Садовая улица
 Центральная улица

История 
Посёлок основан казаками ОКВ в 1842 (по мнению краеведа Н. И. Шувалова, в 1843) как военное поселение № 21 в Новолинейном районе.

Сюда предполагалось поселить 533 белопахотных солдат и малолетков.

Название дано ещё на стадии проектирования в честь победы объединённого флота Великобритании, России и Франции над турецко-египетским в морском сражении в Наваринской бухте Ионического моря (октябре 1827).

В 1930 организован колхоз «Вперед к коммунизму».

Население

Историческая численность населения 
в 1873—1330, в 1889—1651, в 1900—1976, в 1926—1635, в 1959—742, в 1970—881, в 1983—714, в 1995—856.

Инфраструктура 
Сейчас на территории располагается 2-е отделение ЗАО «Первомайское», действует молочнотоварная ферма.

 Библиотека
 Фельдшерский акушерский пункт
 Детский сад
 Школа

Транспорт 
Посёлок связан грунтовыми и шоссейными дорогами с соседними населёнными пунктами. Расстояние до районного центра село Агаповка — 24 км, до центра сельского поселения посёлок Первомайский — 4 км.

Литература 
Козлов, Ю. Я. Поселок Наваринский / Ю. Я. Козлов // Хронист : Историко-краеведческий сборник / Челябинская областная универсальная научная библиотека, отдел краеведения, Южно-Уральское отделение, Ассоциации генеалогов-любителей. — Челябинск : Цицеро, 2016. — С. 33-47. — EDN WGDYQX.

Примечания 

Населённые пункты Агаповского района